Dan Hennessey (1941-), acteur canadien.
 John Hennessey (1900-1981), tennisman américain.
 Wayne Hennessey (1987-), footballeur international gallois.

Télévision 
 Hennessey, série télévisée américaine diffusée entre 1959 et 1962.

Toponymie 
 Hennessey (Oklahoma)

Entreprise 
Hennessey, constructeur automobile américain.

Homonymie